Fuente ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto de San Román y de la Fuente (1923–2012), spanischer Handballspieler, Hockeyspieler, Handballfunktionär
 Constantino Ponce de la Fuente (1502–1559), spanischer Theologe, Prediger und Katechet
 José Manuel Fuente (1945–1996), spanischer Radrennfahrer 
 Silvia Leonor Alvarez de la Fuente (1953–2004), argentinisch-deutsche Komponistin und Pianistin

Sonstiges:

 Fuente Rock, Klippenfelsen im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis

Siehe auch:

 de la Fuente
 Fuentes